Носковский сельсовет — упразднённые административно-территориальные единицы

Костромская область 

Носковский сельсовет Пыщугского района. Существовал до 2007 года.

Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 

Носковский сельсовет Усть-Енисейского района, с 1989: администрация посёлка Носок, на уровне муниципального устройство территория сельсовета упразднена в 2004 году с образованием Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на уровне административно-территориального устройства сельская администрация упразднена в 2010 году в соответствующем административном районе.

Смоленская область 

Носковский сельсовет Монастырщинского района. Существовал до 1996 года.